

Nova Canaã est une municipalité de l'État de Bahia
 Nova Canaã do Norte est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 Nova Canaã Paulista est une municipalité de l'État de São Paulo

Voir aussi

 Canaã (homonymie)

Homonymie de toponyme